Nava (Jõgeva), een dorp in de Estlandse gemeente Jõgeva
 Nava (Saaremaa), een dorp in de Estlandse gemeente Saaremaa
 Nava (Spanje), een gemeente in de Spaanse provincie Asturië
 Neva (dorp), ook Nava genoemd, een dorp in de Iraanse provincie Mazandaran